Tele peut être :
 Tele, rivière du Congo-Kinshasa
 Lac Télé ou lac Tele au Congo-Brazzaville

Homonymie